Ревки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ревки — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Ревки — деревня в Воложинском районе Минской области.

Украина 
 Ревки — село в Лебединском районе Сумской области.